Campeyo puede referirse a:

 Campeyo, obispo de Toledo (España) en 454-467 d. C.
 Campeyo (personaje) o Campeius, un personaje de la obra Enrique VIII (1613), de William Shakespeare.